Zdihovo (Jastrebarsko), een plaats in de gemeente Jastrebarsko in de Kroatische provincie Zagreb
Zdihovo (Kočevje), een plaats in de Sloveense gemeente Kočevje